Ка́ин может означать:
 Каин — библейский персонаж, брат Авеля.

В культуре и искусстве

В литературе 
 «» — драма в стихах Джорджа Гордона Байрона (1821).
 «Каин» — роман Жозе Сарамаго (2009).
 «Каин-кабак» — роман Лидии Сейфуллиной.

В музыке 
 «Каин» — увертюра Рихарда Гейбергера.

В кинематографе 
 «Каин XVIII» — фильм Надежды Кошеверовой и Михаила Шапиро (СССР, 1963).
 «Каин и Артём» — фильм Павла Петрова-Бытова (СССР, 1929).
 «Воспитание Каина» — триллер Брайана Де Пальмы (США, 1992).

Псевдоним 
 Ванька-Каин (наст. имя Иван Осипов, 1718 — после 1756) — московский вор и разбойник, фольклорный персонаж.
 Каин — псевдоним писателя Осипа Дымова.

Персонажи 
 Каин (Кейн) — персонаж романов Роджера Желязны из цикла «Хроники Амбера».
 Каин — персонаж серий комиксов Marvel.
 Каин — персонаж 2-й серии игр SpellForce.
 Каин Декард — персонаж серии игр Diablo III.
 Каин Хайвинд — персонаж игр Final Fantasy IV и Final Fantasy IV The After Years.
 Каин Найтроуд — персонаж серии постапокалиптических лайт-новел «Кровь Триединства»
 Каин — Чемпион из игры «League of Legends».

Топоним 
 Каин — слобода, на месте которой был основан Каинск, ныне Куйбышев.
 Каин — древний город, упоминаемый в Библии, в уделе колена Иуды ().

См. также 
 
 
 Каинат
 
 Тубал-Каин

Примечания